Куангчі:

 Куангчі (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Куангчі (місто) — повітове місто у провінції Куангчі